Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1973./74. je osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1973-74